Ше може да се односи на:

 Ше (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Ше (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Ше (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Ше (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Ше (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Ше (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Ше (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Ше (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Ше (река),